Именштет може бити:

 Именштет (Северна Фризија), општина у округу Нордфризланд, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.
 Именштет (Алберсдорф), општина у округу Дитмаршен, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.